Die Saison 2013/14 war die sechste Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga. Die Meisterschaftstrophäe, den Gagarin-Pokal, gewann der HK Metallurg Magnitogorsk, der damit zugleich seine vierte russische Meisterschaft der Vereinsgeschichte gewann.

Die Liga startete mit 28 Mannschaften in die Saison. Diese stammten aus Kasachstan, Kroatien, Lettland, Russland, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Belarus. Mit dem vor Beginn der Spielzeit neu gegründeten russischen Team Admiral Wladiwostok und dem kroatischen Team KHL Medveščak Zagreb bildeten 28 Mannschaften aus acht Staaten das Teilnehmerfeld der Liga.

Modus 
In der regulären Saison sind die Teams in zwei Konferenzen vier Divisionen zu je sieben Mannschaften unterteilt sind. Die 28 Teams spielen zweimal gegen jede der 27 anderen Mannschaften, wodurch jede Mannschaft 54 Spiele bestreiten muss. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft drei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft lediglich zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-offrunden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Parallel zu den Play-offs tragen die zwölf Mannschaften, die die diese verpassten, den Nadeschda-Pokal aus.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Das neugegründete russische Team Admiral Wladiwostok wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Das kroatische Team KHL Medveščak Zagreb aus der EBEL wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Witjas Tschechow zog von Tschechow wieder nach Podolsk zurück, nachdem der Klub 2003 in die umgekehrte Richtung gezogen war. Deshalb heißt das Team jetzt HK Witjas. Die Heimspiele werden zukünftig wieder im 5.500 Zuschauer fassenden Eispalast Witjas ausgetragen. Grund für den Umzug war, dass das Eishockey-Center Tschechow nur eine Kapazität von 3.300 Zuschauern besaß. KHL-Stadien müssen mindestens eine Kapazität von 5.500 Zuschauern haben. Witjas hatte bis 2013 eine Ausnahmegenehmigung, die nun aber auslief. Außerdem wechselt das Team von der Bobrow Division in die Tarassow Division.
 Der HK Dynamo Moskau wechselt von der Bobrow Division in die Tarassow Division.
 Der HK ZSKA Moskau wechselt von der Tarassow Division in die Bobrow Division.
 Torpedo Nischni Nowgorod, das bisher in der Tarassow Division in der West-Konferenz spielte, wechselt in die Charlamow Diwision in der Ost-Konferenz.

Hauptrunde

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Conference;       = Playoff-Qualifikation,       = Diwisionssieger,       = Hauptrundenerster

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Playoffs

Konferenz-Viertelfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (O8) Admiral Wladiwostok

(O2) Barys Astana – (O7) Awtomobilist Jekaterinburg

(O3) Ak Bars Kasan – (O6) HK Sibir Nowosibirsk

(O4) Salawat Julajew Ufa – (O5) Torpedo Nischni Nowgorod

West-Konferenz

(W1) HK Dynamo Moskau – (W8) Lokomotive Jaroslawl

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W7) HK ZSKA Moskau

(W3) HC Lev Prag – (W6) KHL Medveščak Zagreb

(W4) HK Donbass Donezk – (W5) Dinamo Riga

Konferenz-Halbfinale

Ost-Konferenz

(O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (O6) HK Sibir Nowosibirsk

(O2) Barys Astana – (O4) Salawat Julajew Ufa

West-Konferenz

(W2) SKA Sankt Petersburg – (W8) Lokomotive Jaroslawl

(W3) HC Lev Prag – (W4) HK Donbass Donezk

Konferenz-Finale

Ost-Konferenz 
 (O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (O4) Salawat Julajew Ufa

West-Konferenz 
 (W3) HC Lev Prag – (W8) Lokomotive Jaroslawl

Gagarin-Pokal-Finale 
 (O1) HK Metallurg Magnitogorsk – (W3) HC Lev Prag

Gagarin-Pokal-Sieger

Nadeschda-Pokal

Auszeichnungen 
Folgende Auszeichnungen wurden im Rahmen der KHL-Awards am 28. Mai 2014 vergeben:

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2013/14